Den nederländska Eredivisie 2004/2005 vanns av PSV.

Tabell

Kvalspel

Grupp A

Grupp B

2004/2005
Fotbollssäsongen 2003/2004
2004 i Nederländerna
2005 i Nederländerna